Kakuhihewa je bio poglavica havajskog otoka Oahua koji se smatra 15. kraljem tog otoka. Bio je visokog podrijetla i slavljen na svim otocima.

Životopis 
Pretpostavlja se da je Kakuhihewa rođen 1540. godine ili 1634. Rođen je u Kūkaniloku na Oahuu.

Njegovi su roditelji bili kralj Kaihikapuamanuia i njegova supruga, kraljica Kaunui-a-Kanehoalani, koja je bila potomak Loa Lalea.

Plemići najvišeg ranga bili su prisutni tijekom rezanja Kakuhihewine pupčane vrpce.

Tijekom djetinjstva i mladosti Kakuhihewa je bio podučavan raznim znanjima.

Kad mu je otac umro, naslijedio ga je i ujedinio Oahu. Oženio je Kaea-a-Kalonu, kćer svoga bratića Napulanahumahikija, te je imao sinove Kānekapuakakuhihewu i Kaihikapuakakuhihewu te kćer Makakaialiilani. Kānekapuakakuhihewa je postao kralj nakon očeve smrti.

Druge supruge Kakuhihewe bile su Kaakaualani (sin Kauakahinuiakakuhihewa) i Koaekea (sin Kalehunapaikua).

Obiteljsko stablo 

Havajski vladari